Angelo Senaldi (1962) – politico italiano
 Carlo Senaldi (1941) – politico italiano
 Pietro Senaldi (1969) – giornalista italiano